Segunda División 2016 (Uruguay)
 Segunda División 2016 (Venezuela)